Lystrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lystrup (Bryrup Sogn) – en bebyggelse i Bryrup Sogn
 Lystrup (Hårlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hårlev Sogn
 Lystrup (Kongsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav og en landbrugsejendom i Kongsted Sogn
 Lystrup (Stenderup Sogn) – en bebyggelse i Stenderup Sogn
 Lystrup (Uvelse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Uvelse Sogn
 Lystrup (Vindblæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vindblæs Sogn
 Lystrup (Vivild Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vivild Sogn
 Lystrup (Århus Kommune) – en by i Århus Kommune
 Lystrup Sogn – beliggende i Århus Kommune